Als Landesgesetzblatt wird bezeichnet:
 Landesgesetzblatt für das Burgenland
 Landesgesetzblatt für Kärnten
 Landesgesetzblatt für Niederösterreich
 Landesgesetzblatt für Oberösterreich
 Landesgesetzblatt (Salzburg)
 Landesgesetzblatt (Steiermark)
 Landesgesetzblatt für Tirol
 Vorarlberger Landesgesetzblatt
 Landesgesetzblatt für Wien
 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt